Bożena Wojtasik (ur. 1954) – pedagog
 Jan Wojtasik (1891-1937) – poseł
 Janusz Wojtasik (ur. 1933) – historyk
 Lesław Wojtasik (ur. 1933) – generał
 Piotr Wojtasik (ur. 1964) – trębacz jazzowy
 Tadeusz Antoni Wojtasik (ur. 1952) – rzeźbiarz